Coffee and Cigarettes è un film di Jim Jarmusch, del quale esistono due diverse versioni (una datata 1986 e l'altra 2003) e due seguiti:

Coffee and Cigarettes (1986)
Coffee and Cigarettes (2003)

I due seguiti:
Coffee and Cigarettes II (1989)
Coffee and Cigarettes III (1993)